María Teresa Torró Flor era la detentrice, ma quest'anno ha partecipato al Gastein Ladies 2013.

Il singolare del torneo di tennis ITS Cup 2013, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrice Polona Hercog che ha battuto in finale Katarzyna Piter 6–0, 6–3.

Teste di serie 

  Polona Hercog (Campione)
  Barbora Záhlavová-Strýcová  (semifinali)
  Eva Birnerová (primo turno)
  Pauline Parmentier (primo turno)

  Maryna Zanevs'ka (semifinali)
  Nastassja Burnett (primo turno)
  Nadežda Kičenok (quarti di finale)
  Andreea Mitu (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

ITS Cup 2013